Concealing a Burglar é um filme mudo estadunidense de curta metragem, do gênero dramático, lançado em 1908, escrito e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Arthur V. Johnson
Florence Lawrence
Harry Solter
Linda Arvidson
George Gebhardt
Robert Harron
Jeanie Macpherson
Mack Sennett

Ligações externas 
 

Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes dos Estados Unidos de 1908